Specchiesi – abitanti di Specchia Gallone
Specchiesi – abitanti di Specchia